Конопелько — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Конопелько, Зинаида Игнатьевна (1918—1997) — белорусская актриса, народная артистка Беларуси.
 Конопелько, Леонид Алексеевич (род. 1941) — российский учёный в области метрологии, доктор технических наук, профессор.
 Конопелько, Михаил Николаевич (род. 1973) — белорусский футболист, тренер.
 См. также 
 Конопельки 
 Конопелька